Журули () — грузинская фамилия.

Известные носители 
 Журули, Варлам Николаевич (1908—1965) — грузинский поэт.
 
 Журули, Нугзар Борисович (род. 1940) — советский борец вольного стиля, спортивный судья и комментатор, стоматолог-ортопед.